Нурхан Сулейманоглу (, родился 28 февраля 1971, Казахская ССР) — турецкий боксёр-любитель казахского происхождения, чемпион Европы и многократный призёр чемпионатов мира и Европы.

Родившиеся 28 февраля
Родившиеся в 1971 году
Боксёры по алфавиту
Боксёры Турции
Чемпионы Средиземноморских игр по боксу